Gisele Del Castilho Goudianin (12 de abril de 1998) é uma atriz argentina. Filho do produtor musical Adamastor Peckiti e da atriz Antonella Goudianin, ela fez várias novelas brasileiras.

Novelas 

Atores de televisão do Brasil